Goupi :

 Goupia glabra, arbre tropical de la famille des Goupiaceae
 Goupi, différents personnages du romancier Pierre Véry